Wintringen steht für:
 Wintringen (Schengen), Ortschaft im Kanton Remich, Luxemburg
 Wintringen (Saarland), ehemaliges Dorf im Saarland, Deutschland